Акке — фамилия:

 Акке, Йохан (1859—1924) — шведский художник.

 Акке, Ева (1855—1929) — шведская художница.
 Акке, Фаусто (род. Падовини, 1897—1967) — шведский гимнаст итальянского происхождения, олимпийский чемпион; приёмный сын Йохана и Евы Акке.

См. также 
 
 Акко